

Patronyme 
Arfwedson est un patronyme suédois notamment porté par:
 Carl Abraham Arfwedson (1774-1861), marchand suédois;
Johan August Arfwedson (1792-1841), chimiste suédois ;
 Karl Kristoffer Arfwedson (1735-1826), banquier suédois.